Cucurbita pepo - uma espécie de abobrinha
Tio Pepo - um personagem de histórias em quadrinhos
Pepo - Ivo Ricardo de Sá, jogador de futebol

Desambiguação